Unter Apus versteht man

ein Sternbild: Paradiesvogel (Sternbild)
eine Vogelgattung: Apus (Gattung)